TLI steht für:
 den IATA-Flughafencode für Tolitoli, Indonesien, siehe Liste der IATA-Codes/T #TL
 Transport Layer Interface bei Computernetzwerken
 Trans Lunar Injection, ein Bahnmanöver, das ein Raumschiff auf eine Trajektorie überführt, auf der es zum Mond gelangt
 Trypsin-like Immunoreactivity, siehe TLI-Test
 Tucker-Lewis-Index, ein Maß für den Modellfit im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen

TlI steht für:
 Thallium(I)-iodid, chemische Formel

tli steht für:
 Tlingit (Sprache) (ISO-639-3-Code)

TLI